CSX ist eine Abkürzung für:
 CSX Corporation
 CSX Transportation
 Classical Sanskrit eXtended, ein Zeichenkodierungssystem der International Association for Sanskrit Studies für klassisches Sanskrit
 IATA-Code für den Flughafen Changsha-Huanghua

Weitere Bedeutungen:
 Acura CSX, Name des Honda Civic 8. Generation in Kanada
 Shelby CSX, Automobil von Carroll Shelby International

CSX